Името Буковец носят пет български села:

 Буковец (Област Велико Търново)
 Буковец (Област Видин)
 Буковец (Област Враца)
 Буковец (Област Монтана)
 Буковец (Софийска област)